Це список впорядкованих за чисельністю населення країн світу. У списку наводяться дані як незалежних країн (держав), так і залежних територій, а також в цілому у світі та окремо в Європейському Союзі та інших об'єднаннях. Рейтинг за чисельністю населення визначався тільки для держав і залежних територій.

Список країн світу та залежних територій за чисельністю населення 

Дані чисельності населення подані за 2006—2020 роки. Місця у рейтингу визначені за даними станом на липень місяць 2020 року.

Курсивним шрифтом у списку позначені залежні території.

Чисельність населення держав-членів ООН та Ватикану

Див. також 
 Країна
 Список країн світу
 Список країн за площею
 Список країн за формою правління
 Список країн за населенням в 1919 році
 Список країн за густотою населення
Список країн за населенням (прогноз)

Примітки

Посилання

Джерела 
 Population.The World Factbook  
 Eurostat — Чисельність населення на 1 січня 2003–2018 років 
 World Population Prospects, the 2012 Revision 
The United Nations Department of Economic and Social Affairs: World Population Prospects 2020.
Countries in the world by population (2021)

Списки країн
Статистичні дані
Списки за населенням
Міжнародні рейтинги